Мануела Малєєва-Франьєре і Лейла Месхі були чинними чемпіонками. Малєєва-Франьєре того року завершила професійну кар'єру, тому цього разу брала участь лише Месхі, яка виступала в парі з Євгенією Манюковою.

Манюкова і Месхі у чвертьфіналі програди парі Лариса Нейланд і Аранча Санчес Вікаріо.

Нейланд і Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Аманда Кетцер і Інес Горрочатегі з рахунком 6–2, 6–7, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Amelia Island Championships
Тур WTA 1994